Гардеман (округ, Теннессі)
 Гардеман (округ, Техас)

Див. також 
 Гардеман